Коми — многозначное слово:

Коми народы 
Ко́ми — группа финно-угорских народов, проживающих главным образом на северо-востоке европейской части России:
 Коми (народ) (коми-зыряне):
 ижемцы;
 кольские коми;
 сысольцы;
 удорцы;
 прилузцы;
 коми-пермяки:
 зюздинцы;
 язьвинцы;
 иньвенцы.

Коми языки 
Языки коми народов относятся к группе пермских языков:
 коми-зырянский язык или просто коми, имеет собственную литературную норму;
 коми-пермяцкий язык, имеет собственную литературную норму;
 коми-язьвинское наречие — диалект или наречие коми-пермяцкого языка.

Топонимы 
 Республика Ко́ми (ранее АО Коми (Зырян), Коми АССР, Коми ССР) — субъект Российской Федерации.
 Коми-Пермяцкий округ в составе Пермского края (ранее Коми-Пермяцкий автономный округ).

Другое 
 Коми — в игре го компенсация преимущества первого хода.
 Фамилия Коми ():
 Коми, Джеймс (род. 1960) — американский государственный деятель, директор ФБР (2013—2017).
  (род. 1994) — американская предпринимательница и дизайнер одежды.
Komi Can’t Communicate

См. также